Mein Name ist Hase bezeichnet:
 Mein Name ist Hase (Fernsehserie), Fernsehserie der 1980er Jahre
 Redensart, die auf den deutschen Juristen Victor Hase zurückgeht
 Lied des Schlagersängers Chris Roberts (1971)